Lepidospinulati — подраздел жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Подрод: Euleptocarabus Nakane, 1956
 Вид: Carabus porrecticollis
 Подвид: Carabus porrecticollis kansaiensis
 Подвид: Carabus porrecticollis porrecticollis
 Подрод: Limnocarabus Géhin, 1876
 Вид: Carabus auraniensis
 Вид: Carabus clathratus (Син.: Carabus clathratus Linnaeus, 1761)
 Подвид: Carabus clatratus antonellii
 Подвид: Carabus clatratus arelatensis
 Подвид: Carabus clatratus auraniensis
 Подвид: Carabus clatratus clatratus
 Подвид: Carabus clatratus jansoni
 Подвид: Carabus clatratus maacki
 Подвид: Carabus clatratus stygius
 Вид: Carabus maacki
 Вид: Carabus stygius
 Подрод: Cryptocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus iliensis
 Вид: Carabus kadyrbekovi
 Вид: Carabus lindemanni
 Вид: Carabus mullerellus
 Подвид: Carabus mullerellus kasantsevi
 Подвид: Carabus mullerellus mullerellus
 Вид: Carabus munganasti
 Вид: Carabus sacarum
 Вид: Carabus sororius
 Вид: Carabus subparallelus
 Вид: Carabus tsharynensis
 Вид: Carabus turkestanus
 Подвид: Carabus turkestanus merkensis
 Подвид: Carabus turkestanus turkestanus
 Подрод: Cyclocarabus Reitter, 1896
 Подвид: Carabus aulacocnemus aulacocnemus
 Подвид: Carabus aulacocnemus karatavensis
 Подвид: Carabus aulacocnemus martynovi
 Подвид: Carabus aulacocnemus nurbeki
 Подвид: Carabus aulacocnemus pseudokaratavensis
 Подвид: Carabus aulacocnemus uzbek
 Вид: Carabus aulacocnemus
 Вид: Carabus belousovi
 Вид: Carabus brosciformis
 Вид: Carabus karaterekensis
 Подвид: Carabus karaterekensis hemicallisthenes
 Подвид: Carabus karaterekensis karaterekensis
 Вид: Carabus mniszechi
 Вид: Carabus namanganensis
 Подвид: Carabus namanganensis aksarsaiensis
 Подвид: Carabus namanganensis namanganensis
 Подвид: Carabus namanganensis sidzhakensis
 Подвид: Carabus namanganensis vernus
 Вид: Carabus pseudolamprostus
 Вид: Carabus pskemicus
 Вид: Carabus pullus
 Вид: Carabus zarudnyi
 Подрод: Lipaster Motschulsky, 1865
 Вид: Carabus stjernvalli
 Подвид: Carabus stjernvalli gordius
 Подвид: Carabus stjernvalli gvalijai
 Подвид: Carabus stjernvalli humboldti
 Подвид: Carabus stjernvalli osellai
 Подвид: Carabus stjernvalli planostriatus
 Подвид: Carabus stjernvalli stjernvalli
 Подвид: Carabus stjernvalli tabackuriensis
 Подрод: Mimocarabus Géhin, 1885
 Вид: Carabus hemicalosoma
 Вид: Carabus hemicalosoma
 Вид: Carabus hochhuthi
 Вид: Carabus khorasanensis
 Вид: Carabus maurus
 Подвид: Carabus maurus calosomoides
 Подвид: Carabus maurus hermonensis
 Подвид: Carabus maurus hochhuthi
 Подвид: Carabus maurus maurus
 Подвид: Carabus maurus osculatii
 Подвид: Carabus maurus paphius
 Вид: Carabus osculatii
 Вид: Carabus paphius
 Вид: Carabus pumilio
 Вид: Carabus roseni
 Подвид: Carabus roseni gonbadensis
 Подвид: Carabus roseni hemicalosoma
 Подвид: Carabus roseni roseni
 Подрод: Morphocarabus
 Вид: Carabus aeruginosiformis (Син.: Carabus spasskianus aeruginosiformis)
 Вид: Carabus aeruginosus
 Подвид: Carabus aeruginosus aeruginosus
 Подвид: Carabus aeruginosus eschscholtzi
 Подвид: Carabus aeruginosus hermani
 Подвид: Carabus aeruginosus kolyvanus
 Подвид: Carabus aeruginosus salechardensis
 Подвид: Carabus aeruginosus tulatensis
 Подвид: Carabus aeruginosus verzhutzkii
 Подвид: Carabus aeruginosus zyrjanovskianus
 Вид: Carabus altyntuanus
 Вид: Carabus alutensis
 Вид: Carabus antropovi
 Вид: Carabus baeri
 Вид: Carabus bargusinicus
 Вид: Carabus chaffanjoni
 Вид: Carabus chaudoiri
 Подвид: Carabus chaudoiri beladici
 Подвид: Carabus chaudoiri chaudoiri
 Подвид: Carabus chaudoiri czadanicus
 Подвид: Carabus chaudoiri marusiki
 Подвид: Carabus chaudoiri mongolorum
 Подвид: Carabus chaudoiri shilenkovi
 Подвид: Carabus chaudoiri zaikai
 Вид: Carabus comptus
 Вид: Carabus cracens
 Вид: Carabus czadanicus
 Вид: Carabus dabanensis
 Вид: Carabus dohrni
 Вид: Carabus dshungaricus
 Вид: Carabus eschscholtzi
 Вид: Carabus excellens (Син.: Carabus (Morphocarabus) excellens)
 Вид: Carabus flavifemoratus
 Вид: Carabus fumidicolor
 Вид: Carabus gebleri — Жужелица Геблера
 Подвид: Carabus gebleri gebleri
 Подвид: Carabus gebleri ultimus
 Вид: Carabus geblerianus
 Вид: Carabus hamarensis
 Вид: Carabus hampei
 Вид: Carabus helleri
 Вид: Carabus henningi
 Подвид: Carabus henningi hamarensis
 Подвид: Carabus henningi henningi
 Подвид: Carabus henningi melyachi
 Подвид: Carabus henningi oviformis
 Подвид: Carabus henningi peczoricus
 Подвид: Carabus henningi saldaitisi
 Вид: Carabus herrmanni
 Вид: Carabus hummeli
 Подвид: Carabus hummeli hummeli
 Подвид: Carabus hummeli jurgae
 Подвид: Carabus hummeli middendorfi
 Подвид: Carabus hummeli nevelskii
 Подвид: Carabus hummeli pusongensis
 Подвид: Carabus hummeli smaragdulus
 Подвид: Carabus hummeli stolidus
 Подвид: Carabus hummeli suensoni
 Подвид: Carabus hummeli tristiculus
 Вид: Carabus illigeri
 Вид: Carabus incompsus
 Вид: Carabus irkoutskensis
 Вид: Carabus jilinensis
 Вид: Carabus jurgae
 Вид: Carabus kaesongensis
 Вид: Carabus kamtschatensis
 Вид: Carabus karpinskii
 Вид: Carabus kollari
 Вид: Carabus kolyvanus
 Вид: Carabus kozhantschikovi
 Вид: Carabus krugeri
 Вид: Carabus kuzminae
 Вид: Carabus laojunensis
 Вид: Carabus liaoningensis
 Вид: Carabus magadanicus
 Вид: Carabus martjanovianus
 Вид: Carabus marusiki
 Вид: Carabus melleus
 Вид: Carabus melyachi
 Вид: Carabus mestscherjakovi
 Подвид: Carabus mestscherjakovi mestscherjakovi
 Подвид: Carabus mestscherjakovi pseudoodoratus
 Подвид: Carabus mestscherjakovi shaman
 Подвид: Carabus mestscherjakovi telezkianus
 Подвид: Carabus mestscherjakovi tuvinicus
 Подвид: Carabus mestscherjakovi zherichini
 Вид: Carabus michailovi
 Вид: Carabus microputus
 Вид: Carabus middendorfi
 Вид: Carabus mongolorum
 Вид: Carabus monilis
 Подвид: Carabus monilis alticola
 Подвид: Carabus monilis consitus
 Подвид: Carabus monilis monilis
 Подвид: Carabus monilis saouensis
 Подвид: Carabus monilis subpyrenaeus
 Вид: Carabus myohyangicus
 Вид: Carabus necincertus
 Вид: Carabus nevelskii
 Вид: Carabus odaesanus
 Вид: Carabus odoratus
 Подвид: Carabus odoratus antropovi
 Подвид: Carabus odoratus baeri
 Подвид: Carabus odoratus bargusinicus
 Подвид: Carabus odoratus chaffanjoni
 Подвид: Carabus odoratus dabanensis
 Подвид: Carabus odoratus dohrni
 Подвид: Carabus odoratus irkoutskensis
 Подвид: Carabus odoratus kamtschatensis
 Подвид: Carabus odoratus krugeri
 Подвид: Carabus odoratus magadanicus
 Подвид: Carabus odoratus martjanovianus
 Подвид: Carabus odoratus melleus
 Подвид: Carabus odoratus odoratus
 Подвид: Carabus odoratus septentrionalis
 Подвид: Carabus odoratus taskylensis
 Подвид: Carabus odoratus viridilimbatus
 Вид: Carabus onjinsanicus
 Вид: Carabus opacipennis
 Вид: Carabus oviformis
 Вид: Carabus pietrorattii
 Вид: Carabus praecellens
 Вид: Carabus pusongensis
 Вид: Carabus putus
 Вид: Carabus regalis
 Подвид: Carabus regalis jenissoni
 Подвид: Carabus regalis regalis
 Вид: Carabus ronayi
 Вид: Carabus rothi
 Подвид: Carabus rothi alutensis
 Подвид: Carabus rothi comptus
 Подвид: Carabus rothi hampei
 Подвид: Carabus rothi incompsus
 Подвид: Carabus rothi rothi
 Вид: Carabus saldaitisi
 Вид: Carabus salechardensis
 Вид: Carabus sambylensis
 Вид: Carabus saragaschensis
 Вид: Carabus scheidleri
 Подвид: Carabus scheidleri helleri
 Подвид: Carabus scheidleri illigeri
 Подвид: Carabus scheidleri kollari
 Подвид: Carabus scheidleri praecellens
 Подвид: Carabus scheidleri preysleri
 Подвид: Carabus scheidleri ronayi
 Подвид: Carabus scheidleri scheidleri
 Подвид: Carabus scheidleri seriatissimus
 Подвид: Carabus scheidleri simulator
 Подвид: Carabus scheidleri styriacus
 Подвид: Carabus scheidleri versicolor
 Подвид: Carabus scheidleri zawadzkii
 Вид: Carabus schestopalovi
 Вид: Carabus septentrionalis
 Вид: Carabus seriatissimus
 Вид: Carabus shaman
 Вид: Carabus shilenkovi
 Вид: Carabus shoriensis
 Вид: Carabus simulator
 Вид: Carabus smaragdulus
 Вид: Carabus spasskianus
 Подвид: Carabus spasskianus cracens
 Подвид: Carabus spasskianus geblerianus
 Подвид: Carabus spasskianus microputus
 Подвид: Carabus spasskianus putus
 Подвид: Carabus spasskianus saragaschensis
 Подвид: Carabus spasskianus schestopalovi
 Подвид: Carabus spasskianus shoriensis
 Подвид: Carabus spasskianus spasskianus
 Подвид: Carabus spasskianus tungus
 Подвид: Carabus spasskianus zinaidae
 Вид: Carabus ssangnamensis
 Вид: Carabus stolidus
 Вид: Carabus suensoni
 Вид: Carabus taebeagsanus
 Вид: Carabus tarbagataicus
 Подвид: Carabus tarbagataicus dshungaricus
 Подвид: Carabus tarbagataicus fumidicolor
 Подвид: Carabus tarbagataicus necincertus
 Подвид: Carabus tarbagataicus pietrorattii
 Подвид: Carabus tarbagataicus tarbagataicus
 Вид: Carabus telezkianus
 Вид: Carabus tristiculus
 Вид: Carabus tulatensis
 Вид: Carabus tungus
 Вид: Carabus ultimus
 Вид: Carabus venustus
 Подвид: Carabus venustus furugelmensis
 Подвид: Carabus venustus kaesongensis
 Подвид: Carabus venustus venustus
 Вид: Carabus versicolor
 Вид: Carabus verzhutzkii
 Вид: Carabus viridilimbatus
 Вид: Carabus wulffiusi
 Подвид: Carabus wulffiusi flavifemoratus
 Подвид: Carabus wulffiusi jilinensis
 Подвид: Carabus wulffiusi liaoningensis
 Подвид: Carabus wulffiusi myohyangicus
 Подвид: Carabus wulffiusi odaesanus
 Подвид: Carabus wulffiusi onjinsanicus
 Подвид: Carabus wulffiusi opacipennis
 Подвид: Carabus wulffiusi ssangnamensis
 Подвид: Carabus wulffiusi taebeagsanus
 Подвид: Carabus wulffiusi wulffiusi
 Вид: Carabus zaikai
 Вид: Carabus zawadzkii
 Вид: Carabus zherichini
 Вид: Carabus zhubajie
 Вид: Carabus zinaidae
 Вид: Carabus zyrjanovskianus
 Подрод: Ophiocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus aeneolus
 Вид: Carabus ballionis
 Вид: Carabus ernsti
 Вид: Carabus imperfectus
 Вид: Carabus iteratus
 Вид: Carabus kalabellus
 Вид: Carabus latiballioni
 Вид: Carabus parvicatenatus
 Вид: Carabus politulus
 Вид: Carabus praecox
 Вид: Carabus regeli
 Вид: Carabus rufocuprescens
 Вид: Carabus successor
 Вид: Carabus variabilis
 Подрод: Ophiocarabus Géhin, 1876
 Вид: Carabus besseri
 Вид: Carabus bosphoranus
 Вид: Carabus buchtarmensis
 Вид: Carabus coriaceipennis
 Вид: Carabus errans
 Вид: Carabus estreicheri
 Вид: Carabus gvozdevae
 Вид: Carabus haeres
 Вид: Carabus inapertus
 Вид: Carabus karelini
 Вид: Carabus kolosovi
 Вид: Carabus latreillei
 Вид: Carabus lippii
 Вид: Carabus mandibularis
 Вид: Carabus mandschurensis
 Вид: Carabus minutus
 Вид: Carabus obliteratus
 Вид: Carabus perrini
 Вид: Carabus planarius
 Вид: Carabus planus
 Вид: Carabus pseudobliteratus
 Вид: Carabus pyonganensis
 Вид: Carabus rybinskii
 Вид: Carabus scabriusculus
 Вид: Carabus semicoriaceus
 Вид: Carabus sibiricus
 Вид: Carabus taibaimontanus
 Вид: ''Carabus tscherkessicu

Ссылки 
 Ground beetles of the genus Carabus (Carabidae): atlas of beetles of Russia
 Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003

Карабусы